Остин Берри:
 Берри, Остин (американский футболист) (род. 1988) — американский футболист.
 Берри, Остин (коста-риканский футболист) (род. 1971) — коста-риканский футболист.